Kostomłoty (gemeente)
 Kostomłoty (Neder-Silezië)
 Kostomłoty Drugie 
 Kostomłoty Pierwsze